Old est le troisième album studio du rappeur américain Danny Brown, sorti le .

L'album s'est classé  au Top R&B/Hip-Hop Albums,  au Top Rap Albums et  au Billboard 200.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 

Album de Danny Brown
Album musical sorti en 2013
Album produit par Frank Dukes